Larrainzar, Larráinzar oder Larraintzar bezeichnet:

 San Andrés Larráinzar, Ort in Mexiko
 Municipio Larráinzar, Verwaltungseinheit von Chiapas, Mexiko
 Larráinzar (Navarra), Ort in Spanien

Larrainzar ist zudem der Nachname folgender Personen:
 Iñigo Larrainzar (* 1971), spanischer Fußballspieler
 Manuel Larráinzar (1809–1884), mexikanischer Diplomat und Politiker
 Ramón Larráinzar, mexikanischer Politiker (19. Jahrhundert)
 Txomin Larrainzar (* 1969), spanischer Fußballspieler